Корсуньское сражение, Корсуньская битва (15-16 (25-26) мая 1648) — битва между войсками Речи Посполитой и украинскими казацко-крестьянскими войсками Богдана Хмельницкого и его крымскими союзниками под Корсунем в ходе произошедшего в 1648—1654 годах восстания.

Предпосылки 
Весной 1648 года, перед вспышкой восстания под предводительством Богдана Хмельницкого против местной шляхты и магнатов, казаки вели переговоры с послами коронного гетмана Николая Потоцкого, на которых выдвигали условия: вывести правительственные войска, увеличить количество реестрового казачества, уравнять его в правах до шляхты, позволить Запорожскому войску свободно заключать договора с зарубежными властителями и начать войну против Турции. Официальные представители Речи Посполитой отклонили неприемлемые условия и отправили армию подавить взбунтовавшееся казачество Сечи. Недооценив силы повстанцев, шляхетское войско потерпело первое сокрушительное поражение в битве под Жёлтыми Водами.

Ход битвы 
14 мая 1648 года Хмельницкий направил вперед полк Кривоноса и часть крымцев с приказом задержать противника до прихода основных сил казацко-крымского войска. Вечером этот полк начал действовать за Росью, в тылу Потоцкого. Под Стеблёвом, в миле (немецкая миля - 7,5 км.) на запад от Корсуня, казаки Кривоноса загатили реку Рось, чтобы облегчить доступ к польскому лагерю.

На рассвете 15 мая в район Корсуня подошла основная казацко-крымская армия и переправилась через Рось, сгруппировавшись в Корсуне. Войско Б. Хмельницкого имело свыше 20 тысяч казацкой пехоты (по другим данным — 15 тысяч) и 26 пушек. С ним были также не меньше 20 тысяч крымскотатарской кавалерии (по другим данным — 4000).

Узнав про подход противника, Потоцкий приказал зажечь близлежащие хутора. Огонь быстро перекинулся на Корсунь, спалив целый город, за исключением замка и церкви. Весь день прошёл в разведывательных операциях и перестрелках небольших отрядов.

Поздно вечером 15 мая в штабе М. Потоцкого состоялся военный совет. Среди командования Речи Посполитой однозначного решения найдено не было. Польный гетман Мартын Калиновский и другие опытные военачальники предлагали укрепить лагерь и отбиваться. Но большинство во главе с Миколаем Потоцким, испуганное преувеличенными слухами о численности татарской кавалерии, настаивало на отступлении. Наконец, приняв во внимание превосходство казаков и крымских татар в живой силе, отсутствие помощи и провизии, было решено на рассвете следующего дня отступать на Богуслав.

О намерениях врага Хмельницкий узнал от казака-разведчика Самойла Зарудного, который по его поручению выполнял роль проводника правительственных войск. Чтобы перерезать им пути к отступлению, был послан Корсунский полк во главе с Кривоносом, который утром 16 мая остановился в березовой роще, в урочище Горохова Диброва (вблизи с. Выграив, в 8—10 верстах от Корсуня) с пехотой и 10 пушками. Казаки перекопали путь глубокими рвами, завалили стволами деревьев, а в чаще поставили пушки.

На рассвете 16 мая, под защитой лагеря из возов, войско Речи Посполитой двинулось из-под Корсуня по Богуславской дороге. Казаки и крымцы пропустили его, однако сопровождая, давили с флангов и тыла. Несколько раз поднималась перестрелка. В полдень правительственные войска, понеся ощутимые потери, вошли в балку, густо заросшую лесом и кустарником. Там командиры правительственных войск надеялись уменьшить преимущество крымско-татарской кавалерии и уберечь себя от стрел и пуль.

Преодолевая препятствия и овраги под постоянным обстрелом казаков и крымских татар, силы Речи Посполитой приблизились к холмам, между которыми проходила широкая (около 3,5 км.) и глубокая балка. Зажатое слева болотом, а справа кручами, шляхетское войско наткнулось на перекоп и завалы на пути и вынуждено было остановиться. Склон балки был таким крутым, что во время попыток обойти препятствие телеги переворачивались. Лагерь потерял порядок. Развернуть к бою артиллерию не удавалось, потому что телеги застряли в грязи. Теснота не позволила стать к бою кавалерийским хоругвям тыловой части. В этот момент казаки Кривоноса, которые засели в предварительно выкопанных шанцах, ударили спереди и с флангов. Внезапный огонь пушек и самопалов повлек панику во вражеском войске. С тыла противника атаковали казаки самого Хмельницкого и крымцы Тугай-бея. За четыре часа армия Речи Посполитой была разгромлена.

Сражение завершилось примерно во втором-третьем часу дня. Большая часть солдат противника погибла. В плен попали 80 знатных вельмож, вместе с обоими коронными гетманами Потоцким и Калиновским, 127 офицеров, 8520 жолнеров. Казаки захватили обоз, 41 пушку, много огнестрельного и холодного оружия, военные припасы. Крымская конница преследовала беглецов свыше 30 км. Из всего войска от плена и гибели спаслось только 1,5 тысяч человек.

Вскоре Богдан Хмельницкий со всем войском, двигаясь вверх по реке Рось, подошёл к Белой Церкви. Отпраздновав победу и укрепив город, он отпустил полки на отдых, а сам переехал в Чигирин.

Последствия 
В результате побед под Жёлтыми Водами и Корсунем была уничтожена правительственная армия Речи Посполитой на землях «украинных». За 6 дней до Корсунского сражения умер король Владислав IV, покровитель казаков и вдохновитель сопротивления шляхте, которая мешала осуществлению его планов по войне с Османской империей. Государство вдруг потеряло монарха и контроль над Украиной. Создались условия для роста казацкого восстания.
В землях украинских королевят начали загораться крестьянские бунты, участники которых присоединялись к восставшим отрядам Хмельницкого. Из-за страха перед казацко-крымской армией члены городских администраций Киевского и Брацлавского воеводств эвакуировались в Литву. Безвластие развязало руки недовольным крестьянам, мещанам и городским казакам, которые принялись нападать на имения знати и усадьбы зажиточных горожан, вырезая шляхту, духовенство и еврейское население. До прибытия Хмельницкого в Киев разгневанное простонародье грабило и жгло не только католические, но и православные монастыри. Шляхтичей вырезали, невзирая на веру и происхождение. Спасались лишь те, которые были схвачены непосредственно казаками Хмельницкого и переходили на сторону восставших.

Примечания

Литература 
 
 Строков А. А., История военного искусства, т. 1, М., 1955.
 Разин Е. А., История военного искусства, т. 3, М., 1961.

Ссылки 
 Корсуньское сражение 1648
 Щукач. Корсунское сражение 1648 года
 Корсуньское сражение

Сражения на Украине
Польско-украинские сражения
Сражения по алфавиту
Сражения Польши с войсками Крымского ханства
Битвы восстания Хмельницкого
Конфликты 1648 года
Сражения 1648 года